Horváth Bence (1992) kajakozó
 Horváth Bence (1992) labdarúgó